

Niemcy 
Dolnoniemiecka nazwa miejscowości:
 Breuna

Osoby 
 Gudrun Brüne – niemiecka malarka
 Liselotte Brüne – niemiecka fizjoterapeutka